La voce del sangue (Never the Twain Shall Meet) – film del 1925 diretto da Maurice Tourneur 
La voce del sangue (Vererbte Triebe: Der Kampf ums neue Geschlecht) – film del 1929 diretto da Gustav Ucicky
La voce del sangue (Never the Twain Shall Meet) – film del 1931 diretto da W. S. Van Dyke
La voce del sangue (Das Menschlein Matthias) – film del 1941 diretto da Edmund Heuberger
La voce del sangue – film del 1952 diretto da Pino Mercanti
La voce del sangue – miniserie televisiva del 1999 diretta da Alessandro Di Robilant
La voce del sangue (Birtright) – episodio diviso in due parti della sesta stagione di Star Trek: The Next Generation